Sunset Point bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Sunset Point (Delphi, Indiana), NRHP-ID: 02000685
 Sunset Point (Eagle River, Wisconsin), NRHP-ID: 93001169

sowie folgende Orte:
 Sunset Point (Alberta)